Рескупорід — ім'я кількох царів Боспорської держави з династії Тиберіїв Юліїв.

Родоначальником династії був Рескупорід І (Аспург; 9/8 р. до н. е. — 38/37 р. н. е.), який здобув престол з допомогою племені аспургіанів, усунувши римського ставленика Полемона І.

За часів його панування до Боспорського царства входили Східний Крим, Таманський півострів, Приазов'я; під протекторатом Боспору був Херсонес.

На честь римського імператора Тиберія Рескупорід І присвоїв собі ім'я Тиберій Юлій.

За часів правління Рескупорід II (68/69—92/93) посилилась залежність Боспору від Римської імперії.

Рескупорід III (210/211—226/227) носив титул «царя всього Боспору й тавроскіфів», що вказує на його владу над територією гірського Криму.

Рескупорід IV (233/234—234/235) — за цього правителя Боспорське царство перебувало у стані глибокої економічної кризи, що проявилося, зокрема, у розладі грошової системи.

Рескупорід V (240/241—267/268) правив в часи занепаду Боспорської держави.

Останнім з царів, який носив ім'я Рескупорід, був Рескупорід VI (318/319-322/333).

Див. також 
 Боспорські царі

Джерела 
 Jochen Fornasier and Burkhard Böttger. Das Bosporanische Reich, Mainz 2002, ISBN 3-8053-2895-8. 

Персоналії за алфавітом
Боспорські царі